

Раднор Тауншип — селище в окрузі Делавер, штат Пенсільванія
 Раднор — переписна місцевість, штат Огайо